Iconoclast I: The Final Resistance — пятый студийный альбом немецкой металкор группы Heaven Shall Burn, вышедший в 2008 году на лейбле Century Media.

Список композиций 
 «Awoken» — 1:29
 «Endzeit» — 4:18
 «Like a Thousand Suns» — 3:46
 «Murderers of all Murderers» — 3:55
 «Forlorn Skies» — 4:51
 «A Dying Ember» — 6:57
 «Joel» — 5:04
 «Quest for Resistance» — 4:51
 «Black Tears» (Edge of Sanity Cover) — 3:06
 «The Bombs of My Saviours» — 4:22
 «Against All Lies» — 5:09
 «The Disease» — 2:47
 «Equinox» — 3:10
 «Atonement» — 4:35

Бонус-треки (Japanese edition) 
 «No One Will Shed a Tear» — 04:41
 «Downfall of Christ» (Merauder cover) — 03:10

Над альбомом работали 
 Marcus Bischoff — вокал
 Maik Weichert — гитара
 Alexander Dietz — гитара
 Eric Bischoff — бас-гитара
 Matthias Voigt — ударные
 Tue Madsen — сведение
 Alexander Dietz — продюсер
 Maik Weichert — продюсер

Чарт

Примечания

Ссылки 
 Iconoclast I: The Final Resistance . Рецензия allmusic.com
 Iconoclast I: The Final Resistance. Рецензия sputnikmusic.com
 Iconoclast I: The Final Resistance. Рецензия lambgoat.com
 Iconoclast I: The Final Resistance. Рецензия hardcoresounds.net

Концептуальные альбомы
Альбомы Century Media Records
Альбомы Германии
Альбомы Heaven Shall Burn